Il Campionato FIA di Formula 3 asiatica 2018 è stata la prima edizione di questo campionato, che fa parte del progetto FIA di Campionati di F3 regionali che hanno l'obiettivo di creare un livello intermedio tra i campionati di Formula 4 e il Campionato FIA di Formula 3 internazionale.

La prestagione

Test
I primi test della vettura si sono svolti tra il 9 e il 10 luglio 2018 sul circuito di Sepang.

Calendario
Il calendario della prima stagione ha previsto cinque appuntamenti da tre gare ciascuno, ed è stato annunciato il 26 gennaio 2018.

Team e Piloti

Di seguito le squadre e i piloti che hanno partecipato alla prima stagione della categoria:

Risultati e classifiche

Gare

Sistema di punteggio

Classifica Piloti

Classifica Masters Cup

Classifica Team

Note

Collegamenti esterni 
 

Campionato asiatico di Formula 3
Serie e competizioni motoristiche nel 2018